Kreidler ist:
 der Name eines Motorrad- und Motorrollerherstellers, siehe Kreidler
 der Name einer Musikgruppe, siehe Kreidler (Band)

Kreidler ist der Familienname folgender Personen:
 Dieter Kreidler (* 1943), deutscher klassischer Gitarrist, Komponist, Dirigent und ehemaliger Hochschullehrer

 Mike Kreidler (* 1943), US-amerikanischer Politiker